X38 ou X-38 peut faire référence à :
 Inondation, d’après la classification internationale des maladies ;
 NASA X-38, un prototype/démonstrateur de navette spatiale américaine.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres